Hambeck ist der Nachname der folgenden Personen:

 Beatriz Hambeck, uruguayische Eiskunstläuferin
 Manfred Hambeck (* 1938), deutscher Fußballspieler